Чубинашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Чубинашвили, Георгий Николаевич (1885—1973) — грузинский искусствовед, академик АН Грузии (1941). Исследователь грузинской архитектуры и изобразительного искусства.
 Чубинашвили, Давид Иессеевич (1814—1891) — профессор грузинской словесности СПбУ.
 Чубинашвили, Николай Георгиевич (1908—1993) — грузинский советский учёный, искусствовед и историк, сын Георгия Чубинашвили.